Netco Sports est une entreprise française spécialisée dans la conception et le développement d'applications second écran (smartphone ou tablette numérique) et de services OTT dans l'industrie du Sport.

Fondée en 2008 par l’entrepreneur Jean Sébastien Cruz, la société, dont le siège social se situe à Paris, est présente en France, aux États-Unis, en Australie et en Italie. Netco Sports collabore avec plus de 100 acteurs de l’industrie du Sport dans le monde. Elle a été rachetée en 2016 par Euro Media Group pour un montant total de 21 Millions €.

Historique

2008 – 2009 : Du réseau social mondial à l’application iPhone. 
La société est créée en  avec l’ouverture d’un site Internet communautaire dédié aux fans de football. L’ambition est de créer une base mondiale de fans. Des stars du football et des personnalités s’associent à la start-up tel que Thierry Rolland, célèbre commentateur de matchs de football, qui assure la promotion en France. Des publicités à la télévision font également la promotion du site sur les chaines sportives.

En fin d’année 2008, le site commence son développement à l’international avec la création d’une joint-venture en Turquie avec Adnan Ozturk, vice-président du club de football Galatasaray Spor Kulübü.

La version turque rencontre un succès rapide et enregistre dès le printemps 2009 plus de 2 millions de membres, notamment grâce à plusieurs campagnes promotionnelles. Malgré son succès, les frais générés par l’activité sont lourds et les revenus publicitaires insuffisants. La société décide de se spécialiser dans le développement d’applications mobiles, une innovation technologique alors en pleine croissance

En , Netco Sports lance Football09, la première application de football permettant aux utilisateurs de consulter les résultats des 15 principaux championnats en temps réel. En un mois, l'application enregistre plus de 10 millions de téléchargements.

2010 – 2012 : Changement de stratégie pour Netco Sports 
Forte du succès de Football09, la société confirme sa stratégie de développement sur le mobile et lève, fin 2009, 1 million d’euros. Stanislas de Villelongue rejoint la société au poste de Directeur Général.

Emmanuel Petit, champion du monde 1998, devient l’ambassadeur international de la société. Netco Sports signe entre 2010 et 2012 la Ligue de Football Professionnel, la Fédération Française de Football, Canal+, l'UEFA…

En 2012, la société démarre son développement à l’international et signe ses premiers clients à l’étranger avec le lancement de l’application officielle de Manchester United Football Club pour Saudi Telecom Company, et son premier client aux États-Unis avec l’écurie de cyclisme BMC Racing-Team.

Pour l’Euro 2012, Netco Sports développe en partenariat avec la société EVS, leader mondial des solutions broadcast dans le domaine du Sport, une application multi-écrans sur iPad permettant de visionner un match de football depuis plusieurs caméras en temps réel. Les tests réalisés pour l’UEFA sont un succès et permettent de remporter la création de la Canal Football App en  et l’application multi-écrans de la Coupe du Monde de football en juin 2014.

La Canal Football App est la première application mobile à proposer l’option multicam en France. À ce titre, elle bénéficie de nombreux articles dans la presse et gagne le Prix de l'Innovation Sportive Numérique (Innovation in the Digital Field) de Sport Numéricus 2012.

2013 – 2014 : partenaire officiel de la Coupe du Monde FIFA au Brésil 
En 2013, Netco Sports diversifie son activité et lance sa première application marque blanche pour télévision connectée avec Samsung Electronics.

La société lance également sa première application à destinations des lieux sportifs avec l'application Stade de France App ainsi que sa première application photo mobile pour le club du Paris-Saint-Germain.

Au début de 2013, Netco Sports lance sa filiale Footballman, basée à Sao Paulo au Brésil, et signe en deux ans les principaux clubs de football nationaux :  mais aussi Bocca Junior et Velez (Argentine). La société renoue avec son passé d’éditeur en enregistrant plus de 10 millions d’utilisateurs sur ces applications.

En , à l'occasion de la Coupe du Monde de football FIFA 2014 au Brésil, la société remporte aux côtés de la société EVS, l’appel d’offre organisé par la société HBS (InFront) pour élaborer et livrer l’ensemble des produits mobiles pour les chaines de télévision retransmettant la coupe du monde de football.

Netco Sports est retenu comme partenaire officiel pour éditer le second écran de la compétition et donc alimenter 26 chaînes de télévision dans 26 pays. Pendant la compétition, environ 280 millions de téléspectateurs suivent les matches en ligne ou sur un appareil mobile, et des records de streaming en ligne sont battus.

Le succès de ce partenariat entre la FIFA et Netco Sports est récompensé par le prix du Jury à l’IBC d’Amsterdam en .

De  à , la société passe de 28 collaborateurs à plus de 120 employés et ouvre une filiale de développement technique à Minsk en Biélorussie.

La société ouvre également des antennes à Montréal et Sydney pour poursuivre ses développements à l’étranger. Fin 2014 Netco Sports exporte son modèle de second écran pour le championnat national de Hockey au Canada.

2015 – 2016 : Netco Sports devient filiale d’Euro Media Group 
En 2015, Netco Sports se retire de ses activités au Brésil et vend sa filiale footballman.com.br à Smartmove, une entreprise basée à Lisbonne.

En , Netco Sports et l'entreprise Deltatre annoncent un partenariat stratégique afin « de mettre en commun leur expertise et leur créativité pour répondre aux besoins des clients ». Les deux sociétés collaborent étroitement dans le cadre de l’Euro 2016, événement pour lequel Netco Sports réalise l’application officielle.

En , Le Trot, société organisatrice de courses hippiques, lance son application intégrant la technologie Beacon Connect. À l'occasion du Grand Prix Stratégies du Sport 2015, Netco Sports est récompensée pour le développement de cette application dans la catégorie Applications Mobile et Tablette.

En , la société Euro Media Group rachète Netco Sports. Jean Sebastien CRUZ, fondateur et CEO quitte la société en décembre 2017.

Parallèlement, la société poursuit son développement à l'international, et conçoit en  l'application de Fox Sports Australia, filiale australienne de la compagnie de télévision Fox spécialisée dans la retransmission d'émissions sportives, ainsi que l’application de NYRA (New York Racing Association), une organisation responsable des trois plus importants parcours de courses hippiques dans l’État de New York.

2016-2020 : Netco Sports se développe fortement à l'international (Italie, Autralie, UK) 
En 2016, Netco Sports se développe en Italie via l'acquisition de la société EBD qui devient Netco Sports Italie. En Italie, Netco Sports compte de nombreux prestigieux clients tels que la SerieA, AC Milan, SerieB.

Par ailleurs, Netco se développe rapidement en Australie avec le déploiement de venue app pour Sydney Cricket Ground, Melbourne Cricket Ground et récemment North Queensland stadium.

Activités 
Spécialisée en développement d'applications pour le second écran, Netco Sports a progressivement étendu ses activités en proposant de nouveaux types d'applications : Fotofan (retouche d'image personnalisée), Game Connect (Ludification des événements sportifs en temps réel), Stadium connect (management de l'expérience utilisateur au sein des espaces sportifs). Elle conçoit également des outils, habillages graphiques et fonctionnalités associées pour les diffuseurs et services par contournement (OTT).

Annexes

Lien externe 
 Site officiel
 https://www.youtube.com/watch?v=OD7oYVMP71A

Notes et références 

Entreprise fondée en 2008